Нумера́ция Бе́ккера — общепринятая система цитирования трудов Аристотеля. Она основана на номерах страниц, использованных в издании Прусской академии наук полного собрания сочинений Аристотеля, и получила свое название от редактора этого издания, филолога-классика Августа Иммануила Беккера. Систему иногда также называют «берлинской нумерацией».

Нумерация Беккера имеет такое же значение для цитирования Аристотеля, как нумерация Стефановского издания творений Платона и нумерация Дильса-Кранца для цитирования фрагментов досократиков.

Система нумерации 
Нумерация во всех томах беккеровского издания Аристотеля сквозная, с первого тома по четвёртый. Каждая страница содержит две колонки. Беккеровский номер цитаты определяется так:
 номер страницы
 номер колонки, обозначаемый буквой (a — левая колонка чётной страницы, b — правая колонка чётной страницы, с — левая колонка нечётной страницы, d — правая колонка нечётной страницы; таким образом интервал a — d охватывает разворот книги),
 номер строки.

Например, первая строка «Метафизики» имеет беккеровский номер 1094a1.

Сочинения Аристотеля согласно беккеровской нумерации 
Условные обозначения: [*] — авторство Аристотеля оспаривается; зачёркивание — большинство исследователей считает работу псевдо-Аристотелевской.

Нумерация фрагментов Аристотеля 
Фрагменты утраченных сочинений Аристотеля приведены в пятом томе, под редакцией Валентина Роуза.

Афинская полития 
«Афинская полития» — единственное сочинение Аристотеля, не включённое в беккеровское издание целиком, так как оно было обнаружено в 1890 году среди коллекции папирусов Британского музея. Фрагменты «Афинской политии», сохранившиеся среди сочинений античных авторов, были включены в пятый том берлинского издания.

В настоящее время «Афинская полития» цитируется по номеру главы и раздела.

Системы нумерации
Сочинения Аристотеля